Dar može značiti:

 poklon, predmet darivanja

 Naselja
 Dar es Salaam, grad u Tanzaniji
 Dar (Dər, Darkənd), selo u Azerbajdžanu
 Dar, selo u Iranu

 Ljudi
 Dar (pleme), kašmirsko pleme u Indiji i Pakistanu
 Dar Robinson, američki glumac i kaskader
 Noam Dar, izraelsko-škotski hrvač
 Dar Williams, američka pop folk pjevačica

 Ostalo
 Dar (Vladimir Nabokov), roman ruskog književnika Vladimira Nabokova